Mužská dvouhra MercedesCupu 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do singlové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla švýcarská světová trojka Roger Federer, která do turnaje nezasáhla.

Vítězem se stal 23letý nenasazený Ital Matteo Berrettini, jenž ve finále zdolal kanadskou turnajovou sedmičku Félixe Augera-Aliassimeho po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. V dlouhém tiebreaku 13:11 využil Berrettini čtvrtý mečbol. Během turnaje neztratil v 50 odservírovaných gamech ani jedno podání. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Hungarian Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první z trávy. Bodový zisk jej premiérově posunul na 22. místo žebříčku ATP. 18letý Auger-Aliassime odehrál první turnaj na travnatém povrchu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2019
ATP Tour 2019